Степанчиково — название нескольких населённых пунктов:
 Степанчиково — деревня в Домодедовском районе Московской области.
 Степанчиково — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Степанчиково — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

См. также 
 Село Степанчиково и его обитатели